Balrog – gruppo musicale black metal francese
 Balrog Botkyrka/Södertälje IK – squadra di floorball svedese
 Premio Balrog – premio letterario di fantascienza (1979-1985)

Personaggi 
 Balrog – demone delle opere fantasy di J. R. R. Tolkien
 Balrog – personaggio di Street Fighter
 Balrog – nome in Giappone di Vega, personaggio della serie di Street Fighter
 Balrog – personaggio di Cave Story